

Wydarzenia 

 W Chinach skonstruowano pierwszy zegar mechaniczny

723